La Piste sanglante est la dixième histoire de la série Jess Long d'Arthur Piroton et Maurice Tillieux. Elle a été publiée pour la première fois dans Spirou en 1974.

Histoire

Résumé 
Slim Sullivan est convoqué à une heure matinale par le général Gardnet à l'hotel de New York où il réside. Le général lui fait part de sa perplexité en lui tendant un journal illustré de la photo d'un certain Pat Morton, qui vient de tuer un renard vert en Alaska. Ce visage lui rappelle nettement Ralph Bensky, capitaine américain officiellement tué vingt-six ans plus tôt, lors de la reconquête d'Attu, durant la campagne des îles Aléoutiennes.

Avec Jess Long, qui revient juste de Porto Rico, Sullivan et Gardnet se rendent au cimetière militaire d'Attu et font ouvrir la tombe de Bensky. Il apparaît que l'homme inhumé n'est pas Bensky, mais un autre soldat, tué dans l'explosion d'une casemate japonaise. Les deux agents fédéraux vont donc en Alaska pour trouver Pat Morton. Ils s'aventurent à l'intérieur des terres, parcourent des pistes enneigées en remontant le Yukon, et rencontrent quatre trappeurs qui leur racontent la mort de Pat Morton. Au cours d'un retour périlleux, ponctué par une disparition et trois meurtres, Jess Long et Slim Sullivan finissent par découvrir la vérité sur le destin de Ralph Bensky.

Personnages 
 Slim Sullivan : agent du FBI, qui préfère visiblement les plages de Californie aux neiges de l'Alaska.
 Jess Long : agent du FBI, il garde un certain ascendant sur son camarade.
 Le général Gardnet : ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, il obtient l'accord de la hiérarchie du FBI pour que Sullivan et Long enquêtent sur le mystérieux Pat Morton.
 Pol Lenantais : le plus machiavélique des quatre trappeurs rencontrés par les deux agents fédéraux.

Publication

En revue 
La Piste sanglante a été publiée en avril-mai 1974 sur 30 pages, dans Spirou (133 album) : n° 1879, 1880, 1881, 1882, 1882, 1883, 1884 et 1885.

Album 
L'album est paru en janvier 1978.

Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1974
Album Dupuis